Club Deportivo Badajoz puede referirse a los siguientes clubes deportivos españoles:

 Club Deportivo Badajoz (1905-2012), antiguo club de fútbol de la ciudad de Badajoz.
 Club Deportivo Badajoz (2012), actual club de fútbol de la ciudad de Badajoz.
 Club Deportivo Badajoz Femenino, sección femenina de fútbol del Club Deportivo Badajoz.
 Club Deportivo Badajoz (voleibol), sección de voleibol del Club Deportivo Badajoz.